MFN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Milford Sound (Nuova Zelanda)
 Multi-frequency network – metodo di trasmissione nel DVB-T.